Територія Камбоджі поділяється на 23 провінції (кхет,  — [kʰaet]) та 1 місто центрального підпорядкування (кронг,  — [kroŋ]). 

Провінції діляться на округи (срок,  — [srok]), які складаються з комун (кхум,  — [kʰum]), які об'єднують кілька десятків або сотень сіл (пхум,  — [pʰuːm]). 

Міста центрального підпорядкування діляться на райони (кхан,  — [kʰan]), що складаються з кварталів (сангкат,  — [sɑŋkat]). Сангкат, у свою чергу, складається з блоків (кром,  [krom]). 

За даними перепису 2008 року, країна ділиться на 23 провінції і 1 місто центрального підпорядкування, яке прирівнюється до них за статусом, 185 округів, 1621 комуну, 14073 села.

Адміністративні одиниці 
22 грудня 2008 року король Сіамоні Нородом підписав указ, згідно з яким були переглянуті кордони деяких кхетів, а три міста центрального підпорядкування — Каеп, Пайлінь і Сіануквіль — набули статусу провінцій. Перелік адміністративних одиниць наведено нижче:

Примітки

Джерела 
 Географический атлас офицера. М. : Военно-топографическое управление, 2008. ISBN 978-5-901906-13-2. С. 146, 256. 

 
Списки:Камбоджа